Тамара Халимовна Шакирова (Гани́ева; 26 ноября 1955, Ташкент — 22 февраля 2012, Ташкент) — советская и узбекская киноактриса, Заслуженная артистка Узбекской ССР (1983), лауреат Государственной премии Узбекской ССР (1983).

Биография 
Тамара Ганиева (урожд. Шакирова) родилась 26 ноября 1955 года в Ташкенте (Узбекская ССР). Начала сниматься в кино, будучи 14-летней школьницей, сыграв в 1970 году эпизодическую роль студентки в фильме режиссёра Анатолия Кабулова «Слепой дождь» (1970).

После этого много снималась, создав целый ряд запоминающихся женских образов («Это было в Коканде», «Хорезмийская легенда», «Семург», «Огненные дороги»).

С 1973 года работала актрисой на киностудии «Узбекфильм». Закончила заочное отделение актёрского факультета Ташкентского театрально-художественного института им. А. Островского (1974—1976, ныне Государственный институт искусств Узбекистана).

Скончалась от рака 22 февраля 2012 года .

Семья 
Муж — Отабек Хатамович Ганиев (ум. 1985), внук известного советского и узбекского кинорежиссёра Наби Ганиева. От их брака родились: Райхон (род. 1978; впоследствии стала певицей эстрады и актрисой, популярной в Узбекистане и за его пределами) и младшая Насиба Нигманова (Шакирова) (род. 1994; врач педиатр).

Награды 
 Государственная премия Узбекской ССР им. Хамзы «За исполнение женских образов» в фильмах «Ленинградцы — дети мои» и «Непокорная» (1983).
 Заслуженная артистка Узбекской ССР (1983).

Фильмография 

  — Слепой дождь — эпизод
  — Под палящим солнцем
  — Интеграл — невеста
  — Без страха — Гульсара
  — Здесь проходит граница — невеста Амана
  — Семург — Зубейда
  — Мой добрый человек — Саида
  — Побег из тьмы — Рано (дублировала Валентина Тэжик)
  — Абу Райхан Беруни — Заррин Гис, дочь Кабуса
  — Главный день — Тамара
  — Выше только облака
  — Краткие встречи на долгой войне — Гульшод 
  — Седьмой джинн — Фируза, дочь Падишаха
  — Дом под жарким солнцем — Ойдин
  — Это было в Коканде — Халима
  — Хорезмийская легенда — Малика
 — — Огненные дороги — Юлдузхон, мачеха Зубейды (озвучила Наталья Гвоздикова)
  — Серое дыхание дракона / Des Drachens grauer Atem (ГДР) — Сатханассаи
  — Воздушные пешеходы — Замира
  — Ленинградцы, дети мои… — Хадича
  — Седьмая пятница — Азиза
  — Непокорная — Джумагуль
  — На перевале не стрелять! — Фатима, племянница тетушки Хафият
  — Пароль — «Отель Регина» — Холнисо
  — Семейные тайны (Таджикфильм) — Дильбар
  — Украли жениха — (Азербайджанфильм) — Нигяр
  — Алмазный пояс — Вазира
  — Пейзаж глазами спринтера — Дамира
  — Чудовище или кто-то другой
  — Кодекс молчания
  — Сын
  — Ултуган
  — Железный мужчина
  — Смерть прокурора — Халима Базиева, прокурор
  — Алиф Лейла (Узбекистан, Индия)
  — Маклер (Узбекистан)
  — Ангел в огне (Узбекистан)
  — Красный поезд (Азербайджанфильм)
  — Я хочу (Узбекистан, Япония)
  — Очаровательная малышка с золотым сердцем (Узбекистан)

Примечания

Ссылки 
 Анатолий Кабулов «Советский Экран» № 12 (1983 год). «Тамара Шакирова».
 IMDb. Tamara Shakirova

Заслуженные артисты Узбекской ССР
Выпускники Ташкентского театрального института
Киноактрисы Узбекистана
Умершие от рака